Engebach ist ein Gewässername:

 Engebach (Deggenhauser Aach), linker Zufluss der Deggenhauser Aach nach Untersiggingen, Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Engebach (Rhein), zwei Zuflüsse des Rheins; flussabwärts:
 Engebach (Rhein, Efringen-Kirchen), rechter Zufluss des Oberrheins bei Istein, Gemeinde Efringen-Kirchen, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg, mit linkem Teilungsarm Feuerbachentlastung, der bei Efringen-Kirchen selbst zum Rheinzufluss Feuerbach oberhalb abgeht 
 Engebach (Rhein, Oberwesel), linker Zufluss des Mittelrheins bei Oberwesel, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Engebach (Tränkebach), rechter Oberlauf des Tränkebachs bis Seppenhofen, Stadt Löffingen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg, der über die Gauchach zu Wutach entwässert

Siehe auch:

 Engbach
 Engenbach